Boussé peut désigner :
 Boussé est une ville du Burkina Faso, chef-lieu du département homonyme.
 Boussé est un département du Burkina Faso.